Grigor Dimitrov var regerande mästare, men förlorade i finalen mot Tomáš Berdych med 5–7, 6–4, 6–4.

Seedning
De fyra som var toppseedade fick börja i den andra omgången.

 Tomáš Berdych (Mästare)
 Grigor Dimitrov (Final)
 Kevin Anderson (Andra omgången)
 Alexandr Dolgopolov (Andra omgången)
 Leonardo Mayer (Andra omgången)
 Jérémy Chardy (Andra omgången)
 Fernando Verdasco (Kvartsfinal)
 João Sousa (Första omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Kvalificerade

  Dustin Brown
  Pierre-Hugues Herbert
  Marius Copil
  Matthias Bachinger

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
 Lottning
 Lottning kval

2014 – Singel